André Santos est un nom porté par :

 André Santos (1983-), footballeur brésilien ;
 André Santos (1989-), footballeur portugais.